Rusiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 de la voïvodie de Grande-Pologne
 Rusiec, village 
de la voïvodie de Łódź
 Rusiec, gmina rurale du powiat de Bełchatów
 Rusiec, village et chef-lieu de la gmina
de la voïvodie de Mazovie
 Rusiec, village de la voïvodie de Mazovie

Homonymie de toponyme